Fachschaft bezeichnet die Gesamtheit der Personen eines Fachbereichs oder der Angehörigen einer Berufsgruppe. Verwendung fand bzw. findet er vor allem 

 an Hochschulen, siehe Fachschaft;
 an einigen Gymnasien in Deutschland, in denen die Lehrkräfte eines Schulfaches eine Fachschaft bilden (vgl. auch Fachkonferenz);
 in berufsständischen Organisationen wie zum Beispiel der Reichstheaterkammer während der Zeit des Nationalsozialismus.